Уитрон има више значења:

 Уитрон, Алфонсо Масијас (Франсиско И. Мадеро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Уитрон (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Уитрон (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Уитрон (Уимилпан), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Уитрон (Анхел Р. Кабада), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику